Ги́ндилис — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Гиндилис, Виктор Миронович (1937—2001) — советский и российский генетик.
 Гиндилис, Евгений Викторович (род. 1966) — российский кино- и телепродюсер.
 Гиндилис, Мирон Моисеевич (1901—1993) — инженер-строитель, строитель Волховской гидроэлектростанции, Магнитогорского металлургического комбината.